Agra (divisie), een divisie in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Agra (district), een district in bovengenoemde divisie
 Agra (India), de hoofdstad van dit district

 Agra (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Varese
 Agra (Kansas), een plaats in de Verenigde Staten
 Agra (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
 Agra (Zwitserland), een plaats in Zwitserland
 Agra (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie loopkevers

AGRA kan verwijzen naar:
 AGRA (België) (les Amis du Grand Reich Allemand), een Waalse collaboratiegroepering tijdens de Tweede Wereldoorlog